Stigger steht für:

 Stigger, bürgerlich Steve Calladine, Mitglied der britischen Rechtsrock-Band Skrewdriver

Stigger ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Stigger (* 2000), österreichische Radsportlerin
 Veronica Stigger (* 1973), brasilianische Schriftstellerin, Journalistin, Kunstkritikerin und Kuratorin